Van Foreest est le nom porté par :
 Arnold van Foreest (1863-1954), joueur d'échecs néerlandais ;
 Dirk van Foreest (1862-1956), joueur d'échecs néerlandais ;
 Jorden van Foreest (né en 1999), joueur d'échecs néerlandais ;
 Lucas van Foreest  (né en 2001), joueur d'échecs néerlandais ;
 Machteld van Foreest (née en 2007), joueuse d'échecs néerlandaise ;
 Pieter van Foreest (1521-1597), médecin néerlandais.

Patronyme néerlandais
Homonymie de nom de famille